Loudi Nijhoff, actrice néerlandaise
 Martinus Nijhoff, écrivain néerlandais

Voir aussi 
 Prix Martinus-Nijhoff

Patronyme néerlandais